Пірует — (у вікісловнику)
 у танці, балеті – повний круговий поворот усім тілом на носку однієї ноги
 у цирковому мистецтві – круговий поворот під час стрибка в повітрі
 у фігурному катанні на ковзанах, стрибках у воду, гімнастиці – обертання спортсмена по вертикальній осі
 у верховій їзді – поворот коня на задніх ногах
 (переносно) різкий поворот, несподіваний стрибок (у поведінці, в ході думки тощо) 
 Пірует — хореографічний колектив, м. Дніпропетровськ.
 Пірует — хореографічний колектив, м. Полтава.